Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro - jornalista brasileiro, mais conhecido como Mendes Ribeiro
 Mendes Ribeiro Filho - político brasileiro, filho de Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro
 Pablo Fraga Mendes Ribeiro - político brasileiro, vereador em Porto Alegre, filho de Mendes Ribeiro Filho e neto do jornalista Mendes Ribeiro